Kambang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Kambing (ö i Indonesien, Nusa Tenggara Timur, lat -8,43, long 123,88), 
 Pulau Kambing (ö i Indonesien, Nusa Tenggara Timur, lat -10,24, long 123,43), 

Robotskapade Indonesienförgreningar